Wacker steht für:
 Wacker (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wacker-Hoechst-Verfahren, großtechnischer chemischer Prozess

Wacker ist der Name folgender 

Sportvereine:
 FC Admira Wacker Mödling
 FC Wacker Halle
 FC Wacker Innsbruck (1915)
 FC Wacker Innsbruck (2002)
 FC Wacker München
 FSV Wacker 03 Gotha
 FSV Wacker 90 Nordhausen
 HC Wacker München
 SC Wacker Wien
 SV Wacker Burghausen
 SV Wacker Helbra
 Wacker 04 Berlin
 Wacker Fürstenwalde
 Wacker Leipzig
 Wacker Thun

Unternehmen:
 Wacker Chemie, deutsches Chemieunternehmen
 Wacker Neuson deutsches Maschinenbauunternehmen

Fließgewässer:
 Wacker (Heve), Nebenfluss der Heve, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Wacker von Wackenfels
 Wackerstein
 Wacke